Mao Kobayashi (1992) – idol giapponese
 Mao Kobayashi (1982) – attrice giapponese